Johann Langer (1793–1858), Oostenrijkse schrijver en filantroop 
 Johann Langer (1838–1910), Oostenrijkse militair en archivaris
 Johann Langer (1861-1950), Tsjechisch componist en muziekpedagoog
 Johann Langer (1878–1938), Oostenrijkse rechter 
 Johann Langer (1881-1944), Tsjechisch componist en militaire kapelmeester

 Johann Peter von Langer, Duitse schilder (1756–1824)